«Speechless» — песня американского кантри-дуэта Dan + Shay, вышедшая 6 августа 2018 года на лейбле Warner Bros. Nashville в качестве второго сингла с дебютного студийного альбома Dan + Shay (2018). В качестве промосингла песня вышла на радио 18 мая 2018 года. Сингл достиг первого места в радиоэфирном хит-параде Country Airplay и первого в общем кантри-чарте Hot Country Songs, получил 3-кратную платиновую сертификацию в США.

История 
Песня вышла 6 августа 2018 года в качестве второго сингла на лейбле Warner Bros. Nashville.

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от Джона Фримана из журнала Rolling Stone.

Коммерческий успех 
«Speechless» дебютировал 2 июня 2018 года на 30-м месте в американском кантри-чарте Hot Country Songs и достиг там первого места 1 декабря 2018 года, став первым чарттоппером дуэта. Он оставался на позиции № 1 восемь недель. «Speechless» дебютировал на 46-м месте в радиоэфирном чарте Country Airplay в дату с 18 августа 2018 года, где достиг первого места 22 декабря 2018 года. Песня дебютировал в мультижанровом американском хит-параде Billboard Hot 100 22 декабря 2018 года на 95-м месте и достигла 24-го места в январе 2019 года. Сингл «Speechless» был сертифицирован в платиновом статусе 26 апреля 2019 года ассоциацией RIAA. К ноябрю 2019 года тираж сингла достиг 582,000 копий в США.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни снял режиссёр Patrick Tracy, а премьера прошла 18 мая 2018 года одновременно с цифровым релизом сингла. В видеоролике представлены кадры со свадеб двух членов дуэта Дэна Смайерса (Dan Smyers) и Джеймса Шейя Муни (James Shay Mooney) 2017 года, в том числе первые официальные смотрины и знакомства женихов и их невест, представления пар на их соответствующих приемах.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-баллады
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом
Песни Dan + Shay